Fie Hardebol is een ficitef personage uit de Nederlandse soapserie Goudkust. De rol werd in seizoen één, twee en een gedeelte van seizoen drie gespeeld door actrice Inger van Heijst. Uiteindelijk was ze in 179 afleveringen te zien.

Levensverhaal
Fie groeide op bij haar ouders op een strandpaviljoen. In haar puberteit kreeg ze een relatie met Oscar van Cloppenburg. Nadat Oscar na het buitenland vertrok, kreeg Fie een relatie met Gerard Hardebol, met wie ze de strandpaviljoen overnam. Fie kreeg samen met Gerard een zoon, Pieter. Jarenlang runnen ze het strandpaviljoen, maar bij Gerard blijft de angst bestaan dat Fie ooit voor Oscar zal kiezen.

Het paviljoen
Zakenman Henri van Cloppenburg heeft grootste plannen met het strand van Duinwijk. Van Cloppenburg wil het strand herinrichten met hotels en kuuroorden. Hij koopt vele strandtenten, maar het lukt hem niet om het paviljoen van Hardebol in handen te krijgen. Fie kan het niet verkopen, omdat het zoveel voor haar betekent. Henri wil dat de gemeente hun ertoe verplicht het paviljoen te verlaten. Fie en Gerard krijgen een brief in de bus. Gerard, die niet weet dat Henri achter het project zit, vraagt Henri om zijn bemiddeling. Henri zegt dat ze het paviljoen moeten verkopen. Fie blijft weigeren en vindt dat er een oplossing moet komen. Gerard en Fie vragen een gesprek aan met wethouder Van Amerongen. Van Amerongen zegt dat ze alleen uitstel kunnen aanvragen, maar dat ze geen hoop moeten koesteren voor afstel. Gerard en Fie besluiten alles aan te grijpen om het te vertragen, zodat ze een plan kunnen bedenken.

Gerard en Fie zijn woedend wanneer ze ontdekken dat Henri achter het project zit. Fie besluit, tot ergernis van Gerard, haar vroegere vriend Oscar van Cloppenburg te bellen. Oscar zegt dat hij meteen naar Nederland overkomt. Fie kan niet ontkennen dat ze nog gevoelens voor Oscar koestert, maar laat ook weten dat Gerard voor haar de ware is. Wanneer Oscar aankomt, wordt er haastig naar een oplossing gezocht. Oscar wil Henri gaan chanteren met een zwarte bladzijde uit zijn verleden. Gerard heeft jaren geleden Oscar uit het water gered, nadat Henri hem bijna had gewurgd en in het water had gegooid. Besloten werd om dit voor de buitenwereld geheim te houden.

Wanneer de politie het paviljoen wil ontruimen, hebben Fie, Gerard, Pieter en hun vrienden zich verzameld in het paviljoen. Ze hebben de toegangswegen geblokkeerd. Oscar zet zijn broer Henri onder druk om het project af te blazen. Anders zal hij hem vervolgen voor poging tot moord. Henri moet twee dingen afwegen; of hij laat een gigantisch duur project afblazen of hij moet een rechtszaak volgen. Henri besluit het project af te blazen. Zijn onderdirecteuren De Vries en Ansems begrijpen niet wat hem bezielt. In strandpaviljoen heerst euforie. Gerard en Fie zijn Oscar ontzettend dankbaar. De relatie met Henri is bekoeld.

Natasja
Wanneer Pieter stapelverliefd is op het vermogende rijkeluismeisje Natasja Laroux, heeft Fie zo haar twijfels. Fie heeft het gevoel dat Natasja Pieter als speeltje ziet. Pieter vertelt zijn moeder dat Natasja's ouders heel afkeurend op hem reageren. Fie vindt dit niet gepast en besluit Natasja's ouders hier op aan te spreken. Willemijn Laroux zegt Pieter niet geschikt te vinden als vriend van haar dochter. De ouders van Natasja beginnen zich steeds vreemder naar Pieter te gedragen. Fie en Gerard weten niet wat ze hier aan moeten doen. Natasja krijgt ondertussen steeds meer last van haar ademhaling. Wanneer ze in het ziekenhuis wordt onderzocht, blijkt dat ze vergiftigd is door een alg in zee.

Natasja werd opgenomen in het ziekenhuis, maar al snel bleek dat ze nog maar weinig voor haar konden doen. Pieter was ontroostbaar dat hij zijn grote liefde zou kwijtraken. De ouders van Natasja werden ook wat toegankelijker richting Fie en Gerard, wanneer ze zien hoe gelukkig hun dochter is met Pieters bezoek. Willemijn kan uiteindelijk accepteren dat Pieter Natasja's vriend is. Fie probeert Willemijn te steunen. En dan is het moment waar iedereen met angst naar toe heeft geleefd, Natasja stikt.

Pieter is woedend wanneer hij geruchten hoort dat Van Cloppenburg giftig afval heeft geloosd. Fie weet niet meer wat er in haar zoon omgaat en maakt zich ernstige zorgen. Gerard probeert Pieter te helpen door een rechtszaak aan te spannen tegen het bedrijf dat het gif heeft geloosd. Sylvia Verweijden is op dat moment net directeur en moet zich verantwoorden. Pieter legt een boom op de weg, wanneer Henri aan komt rijden. Gelukkig gebeurt er niks ernstigs. Fie spreekt een hartig woordje met haar zoon. Pieter ziet in dat hij Natasja nooit meer zal terugkrijgen.

Anton
Fie krijgt last van waanideeën over haar vroegere vriendin Desirée van Cloppenburg. Ze probeert Desirée tevergeefs ervan te overtuigen dat ze in gevaar is. Fie zoekt hulp bij psychiater Anton Verweijden, die veel ervaring heeft. Anton probeert Fie zo goed mogelijk te begeleiden. Fie haalt Desirée over om een keer bij Anton langs te gaan. Desirée is net als Fie enthousiast over Anton. Wanneer Antons boek uitkomt, zijn Fie en Desirée er allebei weg van. Fie besluit ontmoetingen in haar paviljoen te organiseren. De aanloop is groots. Anton weigert een praatje te houden. Hij beschuldigt de twee dames ervan een sekte te zijn. Zijn assistent Guido Bierkens houdt een welkomsttoespraak.

Fie, Desirée en nog een aantal trouwe gasten ontmoeten elkaar steeds vaker. Ze voelen zich verbonden met elkaar. Gerard wil dat Fie stopt met de lezingen, maar ze is vastbesloten om door te gaan. Wanneer Gerard hun huwelijk op het spel zet, lijkt het nog niet tot Fie door te dringen dat ze fout bezig is. Anton gaat een kijkje nemen bij een van de lezingen en wordt verwelkomd als een God. Anton vindt het belachelijk en laat de dames weten dat hij zich ervan distantieert. Bij Fie en Desirée komt eindelijk het besef hoe verkeerd ze bezig zijn geweest. Het kost Fie moeite om het vertrouwen van Gerard terug te winnen.

Vertrek
Fie en Gerard houden het voor gezien in Duinwijk en beginnen samen een nieuwe strandtent in Frankrijk. Hun zoon Pieter en Tim d'Harencourt nemen het strandpaviljoen over.

Betrekkingen

Romantiek
 Oscar van Cloppenburg   (relatie, 70's) 
 Gerard Hardebol   (getrouwd, 70's-heden)

Kinderen
 Pieter Hardebol   (zoon, met Gerard Hardebol) 

Personage uit Goudkust